Svartedalen kan avse:

 Svartedalen, Göteborg,  ett primärområde i Göteborg, tillhörande stadsdelsnämndsområde Västra Hisingen.
 Svartedalen (skogsområde), ett omfattande skogsområde i Kungälvs kommun, Stenungsunds kommun och Lilla Edets kommun.
 Svartedalens naturreservat, ett naturreservat i det vidsträckta skogsområdet Svartedalen.
 Svartedalens vildmarksområde – ett naturreservat i Kungälvs, Lilla Edets och Stenungsunds kommuner
 Svartedalens naturreservat, Uddevalla kommun, ett naturreservat i Uddevalla kommun.